Portlandia fraterna är en musselart som först beskrevs av Addison Emery Verrill och Katharine Jeanette Bush 1898.  Portlandia fraterna ingår i släktet Portlandia och familjen Yoldiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
fraterna